Clatterbuck ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Clatterbuck	(1932–2004), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 Sarah Clatterbuck, US-amerikanische Ingenieurin 
 Tamara Clatterbuck (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Clutterbuck